Григо́рий Васи́левич 
 Василевич, Григорий Алексеевич (род. 1955) — Генеральный прокурор Республики Беларусь с 8 февраля 2008 года.
 Василевич, Григорий Михайлович (1904—1976) — советский скульптор.